Cupira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cupira (ort), Pernambuco, 
 Cupira (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar